«День специалиста юридической службы» — профессиональный праздник юристов (военнослужащих и гражданского персонала) в Вооружённых Силах Российской Федерации, который отмечается в России ежегодно, 29 марта.

История и празднование 

«День специалиста юридической службы в вооружённых силах» сравнительно молодой праздник в Российской Федерации. Впервые он отмечался в войсках и силах России в 2007 году. «День юриста в ВС России» был установлен 31 мая 2006 года указом президента России Владимира Владимировича Путина № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации». В указе Владимира Путина также сказано, что праздник устанавливается «в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства».

Уже традиционно, в «День специалиста юридической службы вооружённых сил Российской Федерации», руководство страны и высшие чины Минобороны России поздравляют своих подчинённых с этим профессиональным праздником, а наиболее отличившиеся сотрудники награждаются государственными наградами, внеочередными воинскими званиями, памятными подарками, правительственными грамотами и благодарностями командования. Однако, глобального распространения праздник пока не получил и в ряде мест практически не отмечается.

«День юриста в ВС России» не является нерабочим днём.

Примечания

См. также 

 День юриста.

Ссылки 

 [www.calend.ru/holidays/0/0/1486/ День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах в «Календаре праздников»].
 Указ Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 г. N 549 Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Юридическая служба
Праздники 29 марта
Юридическая служба
Военное право
Появились в 2006 году в России